ILY – nieformalny znak w amerykańskim języku migowym oznaczający „kocham cię” 
 Islay (IATA: ILY) – lotnisko w Szkocji 
 „ILY (I Love You Baby)”– singel Surf Mesa z 2019 roku

Zobacz też 
 Kocham cię (ujednoznacznienie)